Обри Стар (; ) — американская порноактриса.

Биография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами